Чо — фамилия. Известные носители:

 Чо, Арден (род. 1985) — американская актриса, модель, автор песен, певица.
 Чо, Джон (род. 1972) — американский актёр и музыкант.
 Чо, Дэвид Ёнги (1936—2021) — основатель Церкви Полного Евангелия Ёыйдо
 Чо, Магдалена — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Чо, Маргарет (род. 1968) — американская комедиантка, актриса, модельер, сценарист, продюсер, певица и автор песен.
 Чо, Саймон (род. 1991) — американский шорт-трекист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.
 Чо Ёджон
 Чо Ён Хён
 Чо Ён Чхоль
 Чо Ён Чхоль (дзюдоист)
 Чо Бонам
 Чо Бён Ок
 Чо Джун Рэ
 Чо Джун Хо
 Чо Джэ Ги
 Чо Джэ Джин
 Чо Донгон
 Чо Ин Хо
 Чо Инчхоль
 Чо Ки Хян (род. 1963) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Чо Мен Хи
 Чо Мин Сон
 Чо Мён Рок
 Чо Нам Гю (род. 1985) — южнокорейский шорт-трекист, чемпион мира.
 Чо Нам Сок
 Чо Намчхоль
 Чо Сик
 Чо Сок Хван
 Чо Сон Хва (род. 1990) — северокорейская боксёрша.
 Чо Сон Чжин
 Чо Сон Чу (род. 1997) — корейский киберспортсмен, играющий в StarCraft II под псевдонимом Maru.
 Чо Суми
 Чо Сын Хи
 Чо Хансын
 Чо Хва Со Пётр
 Чо Хе Ён
 Чо Хунхён
 Чо Хэ Ри
 Чо Чун И Варвара
 Чо Ын Хва
 Чо Юн Сон
 Чо Юн Джон (стрелок из лука)
 Чо Юн Джон (теннисистка)
 Чо Юн Хо Иосиф